

Patronyme 
Centulle est le prénom d'une lignée de vicomtes qui régnèrent sur le  Béarn du  au .
 Centulle , (819-866).
 Centulle II, (905-940).
 Centulle III, (984-1004).
 Centulle IV dit le Vieux, fut vicomte de Béarn de 1022 jusqu'à sa mort en 1058.
 Centulle V dit le Jeune, fut vicomte de Béarn de 1058 jusqu'à sa mort en 1090.
 Centulle VI fut vicomte de Béarn de 1131 jusqu'à sa mort en 1134.

Homonymie de patronyme